«Солза» — остановочный пункт Северной железной дороги. Расположена на территории муниципального образования «Северодвинск» в древней деревне Солза и является её единственной платформой. Расположена на ветке «Северодвинск — Нёнокса». Последовательно от платформы в сторону Нёноксы расположены платформы «Северные Зори» и «22 км», а в сторону Северодвинска — «Уйма», «СОТ Уйма», «Кудьма» и «Морской проспект». Платформа «Солза» по железной дороге равноудалена от Северодвинска и Нёноксы. 

На фонарях платформы, как и на других платформах части ветки «Северодвинск — Нёнокса», расположены солнечные батареи. По другую сторону от деревни Солза за платформой в 500 метрах находится берег Белого моря.

Примечания 

Станции Архангельского региона Северной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Архангельской области